Sprösser oder Sproesser ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Sprösser (1772–1836), königlich württembergischer Politiker und Verwaltungsbeamter
 Theodor Sproesser (1870–1933), königlich württembergischer Offizier sowie der späteren deutschen Reichswehr
 Theodor von Sprösser (1836–1907), königlich württembergischer Offizier 
 Viktor von Sprösser (1853–1925), königlich württembergischer Offizier